Hoge ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Richard Hoge (1912–1982), brasilianischer Herpetologe
 Andreas Hoge (* 1960), deutscher Filmkomponist 
 Günter Hoge (1940–2017), deutscher Fußballspieler
 John Hoge (1760–1824), US-amerikanischer Politiker
 John B. Hoge (1825–1896), US-amerikanischer Politiker
 Joseph P. Hoge (1810–1891), US-amerikanischer Politiker
 Käte Hoge (1904–1984), deutsche Politikerin (SPD)
 Merril Hoge (* 1965), US-amerikanischer Footballspieler
 Mike Hoge, deutscher Grafikdesigner
 Solomon L. Hoge (1836–1909), US-amerikanischer Politiker
 Will Hoge (* 1973), US-amerikanischer Musiker
 William Hoge (1762–1814), US-amerikanischer Politiker
 William M. Hoge (1894–1979), US-amerikanischer Armeeoffizier

Siehe auch:
 Hoge Veluwe
 Mount Hoge, Berg im ostantarktischen Königin-Maud-Land
 HOGE
 Höge